María Candelaria kan syfta på:

 María Candelaria, mexikansk film från 1944 regisserad av Emilio Fernández

Geografi

Mexiko 

 María Candelaria, Chiapas, Chiapa de Corzo, 
 María Candelaria, Morelos, Huitzilac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar